Бундеслига 1997—1998 — 35-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стал «Кайзерслаутерн», поднявшийся в Первую Бундеслигу по итогам предыдущего сезона. Это стало первым и пока единственным случаем в истории немецкого чемпионата, когда новичок соревнований сразу же становился чемпионом.
Турнир стартовал 1 августа 1997 года, а завершился 9 мая 1998 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига 1997/98

Германия
Германия
1998
Спорт в Германии в 1997 году
Спорт в Германии в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998